Kim Dzong Czol (kor. 김정철; ur. 25 września 1981) – drugi syn Kim Dzong Ila, przywódcy Korei Północnej (1994–2011).

Życiorys 
Kim Dzong Czol urodził się w 1981, prawdopodobnie w Pjongjangu. Jego matką była Ko Yŏng Hŭi, zmarła w 2004 partnerka Kim Dzong Ila. Kim Dzong Czol kształcił się w elitarnej szkole w Korei Północnej, przeznaczonej dla dzieci dygnitarzy Koreańskiej Partii Pracy.

Następnie prawdopodobnie uczęszczał do Międzynarodowej Szkoły w Bernie w Szwajcarii, gdzie w 1994 został sfotografowany. Używał w tym czasie pseudonimu.

W 2003 Kim Dzong Czol otrzymał poparcie polityczne od północnokoreańskiej armii. W 2007 został mianowany wiceszefem wydziału Koreańskiej Partii Pracy, zajmującym się propagandą.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 North Korea’s secretive 'first family', BBC News, 15 lutego 2007.
 Kim Jong Chol – Leadership Succession, GlobalSecurity.org.

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Urodzeni w 1981